Bad Reputation (album), een studioalbum van Thin Lizzy
 Bad Reputation (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 Bad Reputation (platenlabel), een Frans platenlabel